Geoffrey Vauclair (né le  à Courtemaîche en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Il fait partie de l'équipe de Suisse de hockey sur glace au cours des compétitions suivantes :

Championnat d'Europe junior : 1994
Championnat du monde junior : 1999

Palmarès 

 Champion de Suisse de LNA en 1999 avec le HC Lugano

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994||HC Ajoie||LNB||14||2||1||3||2||4||0||0||0||2
|-
|1994-1995|| HC Ajoie||LNB||26||5||4||9||20||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996|| HC Ajoie||||22||16||14||30||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997|| HC Ajoie|| LNB||38||22||5||27||72||9||2||5||7||12
|-
|1997-1998||HC Lugano|| LNA||34||2||2||4||12||7||1||0||1||4
|-
|1998-1999||HC Lugano||LNA||44||6||8||14||14||16||6||2||8||12
|-
|1999-2000||HC Lugano||LNA||41||6||11||17||41||14||1||0||1||10
|-
|2000-2001||HC Lugano||LNA||28||4||5||9||37||17||3||1||4||12
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||25||3||2||5||16||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron||LNA||13||0||4||4||0||5||0||0||0||2
|-
|2002-2003||HC Fribourg-Gottéron||LNA||13||5||4||9||4||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003 || HC Olten||LNB||1||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Fribourg-Gottéron||LNA||28||6||9||15||20||4||0||1||1||2
|-
|2004-2005||HC Fribourg-Gottéron||LNA||43||10||6||16||59||5||2||2||4||6
|-
|2005-2006||HC Fribourg-Gottéron||LNA||43||8||6||14||57||16||5||2||7||35
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron||LNA||17||2||2||4||41||4||0||1||1||0
|-
|2007-2008||HC Fribourg-Gottéron||LNA||26||4||4||8||20||3||0||0||0||4
|-
|2008-2009||HC Fribourg-Gottéron||LNA||33||4||3||7||24||9||2||1||3||4
|-
|2009-2010||HC Franches-Montagnes||||19||17||15||32||24||7||1||4||5||6
|-
|2010-2011||HC Ajoie||LNB||37||12||16||28||54||4||1||1||2||2
|-
|2011-2012||HC Ajoie||LNB||41||13||15||28||36||7||4||5||9||4
|-
|2012-2013|| HC Ajoie||LNB||26||12||15||27||27||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Ajoie||LNB||10||0||0||0||4||-||-||-||-||-

|388||60||66||126||345||100||20||10||30||91

|193||67||57||124||215||24||7||11||18||20

|1994|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||5||1||1||2||8||
|-
|1999||||CM||6||0||0||0||2||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1977
Naissance dans le canton de Berne
Sportif du canton du Jura
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace